

Мидрець () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирджалі.
 Мидрець () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Гилибово.